Пози — английская () или итальянская () фамилия.

Известные носители:
 Пози, Арнольд (1894—?) — американский писатель и драматург на идише.
 Пози, Джозеф Лейд (1908—1962) — австралийский астроном.
 Пози, Паоло (1708—1776) — итальянский архитектор.
 Пози, Тайлер (род. 1991) — американский актёр.

Топоним 
 Пози — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
 Пози — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Поси
 Поузи